Евролига ФИБА или Лига ФИБА-Европа 2004/2005 () — второй розыгрыш европейского баскетбольного турнира, ныне известного как Кубок вызова ФИБА. Является третьим по силе клубным турниром в Европе. Победителем стало российское «Динамо» из Санкт-Петербурга, не потерпевшее ни одного поражения за весь турнир и обыгравшее в финале украинский БК «Киев».

Участники 
В турнире предполагалось участие 32 команд, однако венгерский «Капошвар», шведский «Планья Баскет» и британский «Брайтон Бирс» отказались от участия, вместо шведского клуба в турнир была включена греческая «Олимпия», в результате чего количество участников сократилось до 30.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

1/8 финала 
Серии проходили до двух побед. Первые матчи состоялись 22 февраля на площадках команд, указанных первыми, вторые — 25 февраля на площадках команд, указанных вторыми, третьи — 2 марта на площадках команд, указанных первыми.

Четвертьфинал 
Серии проходили до двух побед. Первые матчи состоялись 15 и 16 марта на площадках команд, указанных первыми, вторые — 18 и 19 марта на площадках команд, указанных вторыми, третьи — 23 и 24 марта на площадках команд, указанных первыми.

Финал четырёх 
Финал четырёх прошёл 27—28 апреля на Абди Ипекчи Арене в Стамбуле.

Примечания

Ссылки 
 ФИБА Европа
 
 
 
 

Кубок Вызова
2004 год в баскетболе
2005 год в баскетболе